Schwichow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexa von Schwichow (* 1975), deutsche Judoka
 Ernst Michael von Schwichow (1759–1823), Generalmajor der Preußischen Armee
 Friedrich Ernst August von Schwichow (1798–1868), preußischer Landstallmeister

Siehe auch:
 Švihov